

Cinema 
 Phantoms – cortometraggio muto del 1913 diretto da Colin Campbell
 Phantoms – film del 1998 diretto da Joe Chappelle

Letteratura 
 Phantoms! (Phantoms) – romanzo di Dean Koontz del 1993

Musica 
 Phantoms – album degli Acceptance del 2005
 Phantoms – album di Alan Hull del 1979
 Phantoms – album di Forrest Fang del 2009
 Phantoms – album di Hans Christian del 1994
 Phantoms – album dei Names Are For Tombstones del 2001
 Phantoms – album dei The Fixx del 1984

Pagine correlate 
 Phantom
 The Phantoms